Zezinho do Trombone, nome artístico de José Catharina Gonçalves Filho (Guaratinguetá, 8 de janeiro de 1908 – Santo André, 20 de fevereiro de 1962) foi um trombonista, compositor e arranjador brasileiro.

Naturais de Guaratinguetá
Compositores do estado de São Paulo
Trombonistas do estado de São Paulo
Arranjadores do estado de São Paulo
Músicos de música popular brasileira